«Суво́ровская» — название планируемых станций метро в:

 Москве;
 Санкт-Петербурге.